Виктор Семёнович Виргинский (псевдоним, настоящая фамилия — Гуревич) (1908—1989) — советский историк, специалист в области истории естествознания и техники, доктор исторических наук (1951), профессор Московского педагогического государственного университета (1954).

Биография 
Родился Виктор Семёнович 5 сентября 1908 года в городе Мытищи. После окончания в 1924 году девятилетней трудовой школы в Сергиево (ныне — Сергиев Посад) в 1925 году поступил в Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, который окончил в 1930 году. Учился в аспирантуре в Московском институте истории, философии и литературы имени Н. Г. Чернышевского, которую окончил в 1939 году. В годы Великой Отечественной войны Виктор Виргинский был в эвакуации в Новосибирске.

Защитил диссертации: кандидатскую на тему «Французская металлургия во время Великой Французской революции XVII в.» в МИФЛИ, докторскую по теме «Возникновение русских железных дорог и железнодорожный вопрос в России до начала 40-х гг. XIX в.» в Институте истории АН СССР.

Работал в Московском институте международных отношений Народного комиссариата иностранных дел СССР, был преподавателем-консультантом в Московском консультационном пункте заочного отделения Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

С 1947 года является действительным членом Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, в 1949—1951 годах — внештатный редактор и автор статей в издательстве Большой Советской Энциклопедии в ред. «История естествознания и техники».

Работал в 10 высших учебных заведениях в городе Москве, с 1951 года — в Московском педагогическом государственном институте им. В. И. Ленина, где преподавал более 30 лет, читал лекции, спецкурсы, проводил практические занятия по истории СССР с древнейших времен до конца 20 века, занимался научной работой, подготавливал аспирантов для защиты диссертаций. В 1964—1965 годах — читал на историческом факультете подготовленный им лекционный курс «История науки и техники», вплоть до своей кончины в 1989 году занимался научной деятельностью.

Является автором книг: История техники железнодорожного транспорта. Вып. I—IV. М., 1936; Начало парового судоходства в России (из истории русской транспортной техники до 40-х гг. прошлого века). М., 1948; Возникновение железных дорог в России до начала 40-х гг. XIX в. М., 1949; Русские изобретатели Черепановы и их роль в развитии горно-металлургического производства. М., 1952; Владимир Федорович Одоевский. Естественнонаучные взгляды. 1804—1869 гг. М., 1975; Очерки истории науки и техники. 1870—1917 гг. / в соавт. с В. Ф. Хотеенковым. М., 1988; в серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга «Черепановы» (1957).

Скончался Виктор Семёнович в Москве в 1989 году.

Основные публикации

См. также 
 Список книг серии «Жизнь замечательных людей»

Примечания

Ссылки 
 Библиография на РГБ. Виргинский, Виктор Семёнович
 РГБ. Виргинский, Виктор Семёнович
 Иркутская областная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского. Виргинский, Виктор Семёнович
 Виргинский Виктор Семёнович 

Родившиеся в Московской губернии
Умершие в Москве
Историки по алфавиту
Историки СССР
Историки XX века
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Преподаватели МПГУ
Родившиеся в Мытищах